Kämpf ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Kämpf (* 1997), deutscher Taekwondoin.
 Armin Kämpf (1926–2007), deutscher Sänger
 Bernd Kämpf (* 1949), deutscher Kirchenmusiker
 Bernhard Kämpf (* 1988), Schweizer Schwinger
 David Kämpf (* 1995), tschechischer Eishockeyspieler
 Georg Kämpf (* 1956), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Helga Kämpf-Jansen (1939–2011), deutsche Kunstpädagogin

 Marc Kämpf (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler
 Matto Kämpf (* 1970), Schweizer Schriftsteller, Filme- und Theatermacher
 Max Kämpf (1912–1982), Schweizer Maler und Zeichner
 Paul Kämpf (1885–1953), deutscher Sozialdemokrat und Gewerkschafter
 Siegfried Kämpf (1929–2005), deutscher Diplomat
 Walter Kämpf (1920–1943), österreichischer Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Kaempf
 Kempf

en:Kampf (surname)